Зохуало има више значења:

 Зохуало (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Зохуало, Чалко (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику